Влади́мир Ме́ринов:
 Меринов, Владимир Александрович (1946—2015) — советский хоккеист, защитник, чемпион СССР, двукратный обладатель Кубка СССР, заслуженный тренер России.
 Меринов, Владимир Владимирович — белорусский гребец-каноист.